Bostānābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bostānābād (kommunhuvudort i Iran), Östazarbaijan, 
 Shahrestān-e Bostānābād, kommun, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar